Евгения Волкова:
 Волкова, Евгения Витальевна (род. 1994) — российская самбистка, мастер спорта России.
 Волкова, Евгения Дмитриевна (род. 1987) — российская биатлонистка.